

Urodzili się 
 Miltiades - polityk i wódz ateński (data sporna lub przybliżona) (zm. 488 p.n.e.).